Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 1996 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 1996, das vom 13. bis 19. Mai 1996 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1996
Tennisturnier in Dresden